Sabine (voornaam), voornaam voor personen die zich identificeren met het vrouwelijk geslacht
 Sabine (film), Nederlandse film uit 1982
 Sabine (rivier), rivier in de Verenigde Staten
 Storm Sabine, ook Storm Ciara, Europese storm in 2020